est une expression anglaise signifiant « filles filles filles ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Des filles... encore des filles, film de  sorti le .

Musique

Chanson 

 , une chanson des Coasters en 1961;
, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album d'Elvis Costello sorti en 1989 ;
 , album d'Elvis Presley sorti le  ;
 , album de Mötley Crüe sorti le .

Voir aussi